Suddenly steht für:

 Suddenly, Originaltitel von Der Attentäter, US-amerikanischer Film von Lewis Allen (1954)
 Suddenly (Xanadu-Lied), Lied von Xanadu (1980)
 Suddenly (Album), Album von Billy Ocean (1984)
 Suddenly (Billy-Ocean-Lied), Lied von Billy Ocean (1985)
 Suddenly (Hugh-Jackman-Lied), Lied von Hugh Jackman (2012)
 Suddenly, Originaltitel von Operation Olympus – White House Taken, kanadisch-US-amerikanischer Film von Uwe Boll (2013) 

Siehe auch:
 Suddenly, Last Summer